Michelson ist ein patronymischer Familienname, der vom Namen Michael hergeleitet wird (Sohn des Michael). Er ist der Familienname folgender Personen: 

 Albert Abraham Michelson (1852–1931), US-amerikanischer Physiker und Nobelpreisträger 
 Bernhard Heinrich Michelson (1812–1887), russischer Agrarwissenschaftler
 Clara Michelson (1881–1942), Romanautorin
 G. G. Michelson († 2015), US-amerikanische Managerin
 Gary K. Michelson (* 1949), US-amerikanischer Chirurg
 Harold Michelson (1920–2007), US-amerikanischer Szenenbildner, Artdirector und Storyboardzeichner
 Helene Michelson (1906–??), estnische Eiskunstläuferin
 Leo Michelson (1887–1978), US-amerikanischer Maler lettischer Herkunft 
 Leonid Wiktorowitsch Michelson (* 1955), russischer Unternehmer
 Lew Alexandrowitsch Michelson (1861–1923), ukrainisch-russischer Jurist und Unternehmer
 Miriam Michelson (1870–1942), US-amerikanische Autorin und Journalistin
 Nikolai Gustawowitsch Michelson (1895–1938), russisch-sowjetischer Flugzeugbauer
 Peter Michelson (* 1952), US-amerikanischer Physiker
 Wladimir Alexandrowitsch Michelson (1860–1927), ukrainisch-russischer Physiker, Meteorologe und Hochschullehrer

Michelson steht für 

 Michelson-Morley-Experiment
 Michelson-Interferometer
 Michelson-Kontrast, siehe Kontrast
 Michelson (Michigan), Ort in den Vereinigten Staaten
 Michelson (Mondkrater), einen Mondkrater
 (27758) Michelson, einen Asteroiden

Siehe auch: 
 
 Michaelson
 Michelsen
 Mickelson